De kwalificatierondes voor het Europees kampioenschap voetbal vrouwen onder 19 - 2011 bepaalden welke zeven teams zich bij gastland Italië zouden voegen voor het hoofdtoernooi.

Eerste kwalificatieronde
44 landen werden in 11 groepen van 4 teams verdeeld waarbij de nummers 1 en 2 plus de 2 beste nummers 3 zich plaatsten voor de tweede kwalificatieronde. De wedstrijden werden gespeeld tussen 11 september 2010 en 16 september 2010.

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Groep 9

Groep 10

Groep 11 

  had een bye naar de tweede kwalificatieronde

Tweede kwalificatieronde
In de tweede ronde streden 24 landen in 6 groepen van 4 teams. De zes groepswinnaars plus de beste nummer 2 plaatsten zich voor het eindtoernooi Italië. De wedstrijden werden gespeeld van 31 maart 2011 tot 5 april 2011.

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Rangschikking van de nummers 2
De rangschikking van de beste nummer 2 wordt bepaald door het resultaat dat het behaalde tegen de nummer 1 en 3 in de groep.

2011
Voetbal in 2010
Voetbal in 2011